AZB steht als Abkürzung für:
 Amazon Bay, Flughafen auf Papua-Neuguinea (IATA-Code)
 Anleitung zur Berechnung von Lärmschutzbereichen
 Ausgangszustandsbericht bei der Genehmigung von Industrieanlagen, siehe Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen

’Azb ist der Familienname folgender Personen:
 Fayek ’Adly ’Azb (1958–2021), ägyptischer Boxer

azb steht für:
 Südaserbaidschanische Sprache, nach ISO 639-3, siehe Aserbaidschanische Sprache #Südaserbaidschanisch

Abkürzung